Three Ringz (; стилизованное написание — Thr33 Ringz) — третий сольный альбом американского рэпера T-Pain, выпущенный в 2008 году. Альбом дебютировал на первом месте в американском чарте Billboard 200. В первую неделю было продано 167 700 экземпляров. В США было продано 530 000 экземпляров, и альбом получил сертификат золотого диска.

Список композиций

Примечания 

Альбомы T-Pain